Unione di Centro – partito politico italiano del passato (1993-1998)
 Unione di Centro – partito politico italiano (2002-)
 Unione di Centro – partito politico greco del passato (1961-1974)
 Unione di Centro di Lituania – partito politico lituano del passato (1993-2003)